Het Open Côtes d'Armor Bretagne van 2014 werd van donderdag 4 - zondag 7 september gespeeld, zoals gewoonlijk op de Golf Blue Green de Pléneuf Val André. Het toernooi maakt deel uit van de Europese Challenge Tour. Het prijzengeld is dit jaar gestegen naar € 200.000, waarvan de winnaar € 32.000 krijgt. De par van de baan is 70.

Ronde 1
Ben Evans speelt dit toernooi voor de zesde keer, en hij had hier pas eenmaal de cut gehaald, maar een ronde van 63 herstelde zijn vertrouwen. Hugues Joannes, Ricardo Gouveia, Jack Doherty en Dave Coupland stonden samen op de 2de plaats met een score van 64.

Ronde 2
De 28-jarige rookie Dave Coupland was binnen met een totaal van -9 en stond daarmee aan de leiding, toen Ben Evans nog aan zijn tweede ronde moest beginnen. Paul Dwyer en Charlie Ford maakten een ronde van 65 en stonden toen op resp. -8 en -7. Er kwam echter een andere speler aan de leiding, Ross McGowan maakte een ronde van 62 voor een totaal van -11.

Ronde 3
De 32-jarige Ross McGowan bleef op -11 staan en bleef aan de leiding maar moest die delen met Benjamin Hebert en Andrew McArthur.

Ronde 4
Hebert maakte vier birdies in de eerste vijf holes en daarna was er geen twijfel meer wie er zou winnen. Het werd zijn tweede overwinning van 2014, hij verdiende er dus € 32.000 mee en steeg naar de derde plaats van de Challenge Tour Ranking. Zijn promotie naar de Europese Tour van 2015 werd hiermee verzekerd. McArthur steeg door zijn 2de plaats naar nummer 13 op de Ranking, de top-15 promoveren aan het einde van het seizoen naar de Europese Tour. 
 
 Scores
<center>

Europese Challenge Tour 2014